Damernas singel i rodel vid olympiska vinterspelen 2014 hölls på anläggningen Sanki isbanecenter i närheten av Krasnaja Poljana, Ryssland, den 10 och 11 februari 2014. 

Åk 1 & 2 kördes den 10:e och åk 3 & 4 (finalen) kördes den 11:e.

Medaljörer

Referenser

Externa länkar 
 Sochi 2014: Officiell hemsida 
 Sochi 2014: Luge 

Rodel vid olympiska vinterspelen 2014